Derek Thomas ou Derrick Thomas peut désigner:

 Derrick Thomas (1944-2013), scientifique agricole britannique ;
 Derek Thomas (né en 1953), professeur de théologie américain ;
 Derek Thomas (né en 1966), entraîneur de basket-ball américain ;
 Derrick Thomas (1967-2000), joueur américain de football américain ;
 Derek Thomas (né en 1972), homme politique britannique.

Homonymie de personnes